Ebodina är ett släkte av fjärilar. Ebodina ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Ebodina